Aceasta este lista comunelor din Finlanda.


Vezi și
Lista fostelor comune din Finlanda
Lista orașelor din Finlanda

Referințe

Bibliografie

Legături externe

 Finlands kommunförbund om aktuella kommunsammanslagningar
 Kuntaliitto
 Kunnat.net
 Suomi.fi – kuntahakemisto

 Lista
Comune